Arghandāb Rōd (pers. ارغنداب رود) är ett vattendrag i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Helmand, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Arghandāb Rōd är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Arghandāb Rōd är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Helmand (provins)